Landtagswahlkreis 66 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Biberach (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Ehingen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Cloppenburg-Nord (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Bremervörde (2003)
 Landtagswahlkreis Buchholz (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Stade (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Essen II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Duisburg I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen IV (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen VII (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Werden-Kupferdreh (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Stollberg I (1990)